Bloedbad van Hebron (1517), aangericht door Ottomaanse soldaten in 1517
 Bloedbad van Hebron (1834), aangericht door Egyptische soldaten in 1834
 Bloedbad van Hebron (1929), aangericht door Arabieren onder de Joodse bevolking van de stad Hebron in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina op 23 en 24 augustus 1929.
 Bloedbad van Hebron (1994), aangericht door Baruch Goldstein, een Israëlische arts, op 24 februari 1994, in de Ibrahimi-moskee in Hebron.